Littrow är ett tyskt efternamn, som burits av:

 Joseph Johann von Littrow
 Karl Ludwig von Littrow

Tyska efternamn